«Чудесный волшебник страны Оз» () — американский немой фильм-сказка, в основу которого положены книги Л. Ф. Баума о стране Оз.

Сюжет 
Фильм иллюстрирует отдельные сцены из книги Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

«Встреча с волшебным чучелом». Дороти подходит к чучелу и трогает его. Чучело начинает говорить, и Дороти отвязывает его под непрекращающуюся болтовню. Когда она заканчивает свою работу, чучело начинает ходить. Дороти начинает вертеть устройство, сделанное из четырёх палок, расположенных горизонтально, прикреплённых к вертикальной палке, и сбивает чучело с ног. После того, как девочка помогает ему подняться, чучело сажает Дороти на стог, ставит около неё двух ослов, которые непрестанно теребят ногами и забирается на стог сам. В итоге верхушка стога падает на чучело и Дороти.

«Циклон». Стог с Дороти, чучелом и ослами и ослами медленно движется по земле под действием сильного ветра. Повсюду летают банки и другие предметы, заборы почти полностью разрушены.

«Прибытие в страну Оз». На земле лежит стог. Из-за него выпрыгивают Дороти, чучело и осёл. Они отправляются исследовать местность, в которую их забросила судьба. Двумя секундами позже из-под стога выпрыгивает другой осёл и бросается догонять Дороти и чучело.

«Волшебница Момба утверждает свою власть в пределах страны Оз». Во дворце по ковровой дорожке, пританцовывая, проходят пажи. Но вот они останавливаются, расступаются, затем снова смыкаются и идут обратно. Господин что-то обсуждает с женщиной и показывает ей письмо. Господин хочет пнуть даму, но та убегает, и господин падает на пол.

«Хорошая Глинда превращает Тото в настоящего защитника». В то время, как Дороти играет со своим пёсиком по кличке Тото, к ней подкрадывается лев. Из кустов поднимается добрая волшебница Глинда и превращает Тото в добермана. Он нападает на льва, а чучело снуёт рядом, одновременно боясь льва и показывая свою храбрость. Позже лев присоединяется к Дороти.

«Дороти смазывает маслом ржавого Жестяного Дровосека, и тот доказывает ей свою благодарность». Дороти, чучело, два осла, тигр и Тото обнаруживают Жестяного Дровосека, неподвижно стоящего неподалёку от дерева с топором в руке. Его пытаются растормошить, но безуспешно. Наконец Дороти смазывает Жестяного Дровосека маслом, и тот начинает двигаться. Больше всех его боится чучело, перед лицом которого Дровосек не раз взмахнул топором. Дровосек играет на флейте, и все пляшут, а когда начинает плясать Дороти, все расступаются. Жестяной Дровосек присоединяется к ним.

«Наши друзья в первый раз встречают волшебницу Момбу». Дороти с друзьями бегут и вдруг замечают хижину. Из неё выбегают стражники и хватают их, а над стражниками возвышается волшебница Момба.

«Дороти узнаёт, что вода смертельна для Момбы». После того, как Дороти обливает Момбу водой, та вся сморщивается и исчезает. Дороти с друзьями убегает.

«Дороти помогает Изумрудному городу потребовать корону». Дороти с друзьями заходят в Изумрудный город.

«Волшебник свободен. Чучело становится королём». Дороти у волшебника Изумрудного города.

«Волшебник готовится к битве». Дороти просит волшебника вернуть её домой, но тот лишь смеётся над её просьбой.

«Волшебник прощается со страной Оз». Волшебник садится в гондолу и пытается взлететь, однако гондола всё время тянет вниз. Волшебник выбрасывает ненужные вещи, и воздушный шар улетает, оставив Дороти в Изумрудном городе.

В ролях 
 Юджини Бессерер — тётя Эм

Интересные факты 
 Не существует единогласного мнения, кто этот фильм поставил и кто в нём снялся. Марк Эван Шварц отмечает, что очень маловероятно, чтобы Отис Тёрнер и Биби Даниелс вместе работали над фильмом, так как они находились в разных уголках страны (Тёрнер — в Чикаго, Дэниелс — в Калифорнии).
 Это вторая экранизация романа Фрэнка Баума. Первая — полнометражная — была снята в 1908 году и называлась «Волшебная фея и радио-пьесы»

Другие фильмы серии 
«Дороти и чучело в стране Оз» (1910) «Страна Оз» (1910) «Джон Додж и Херувим» (1910)

Ссылки 
 
 https://archive.org/details/The_Wonderful_Wizard_of_Oz

Приключенческие фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Короткометражные фильмы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации произведений Фрэнка Баума
Фантастические фильмы 1910 года